Scott Hamilton (1954) amerikai tenorszaxofonos
 Scott Hamilton (1958) olimpiai és világbajnok amerikai műkorcsolyázó